George Armstrong, calciatore inglese
George Armstrong, medico inglese